Gerbeau est le patronyme de plusieurs personnalités françaises :
Hubert Gerbeau (1937-2021), écrivain et historien.
Roland Gerbeau (1919-2012), auteur-compositeur-interprète.